Cheri Dubreuil (1828-1880) – pittore francese
 Jean Dubreuil (1602-1670) – scrittore, saggista e matematico francese
 Marie-France Dubreuil (1974) – ex danzatrice su ghiaccio canadese
 Toussaint Dubreuil (1561-1602) – pittore francese